Ray Pruit is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Jamie Walters.

Ray kwam in de serie als bouwvakker die bezig was op het school terrein waar Donna Martin les volgde. Donna was bezig met een schoolopdracht. Zij kwam Ray tegen, en er sloeg een vonk over. Donna had al een beginnende relatie met Griffin Stone, maar dit weerhield haar er niet van om met Ray op te gaan trekken. Griffin was hier niet blij mee en zette haar onder druk; uiteindelijk koos zij voor Ray.

Ray kwam van "de verkeerde kant" van Los Angeles. Hij woonde in een arbeidersbuurt met zijn moeder. Zijn vader was al lang daarvoor weggelopen. Dit gaf veel problemen bij Donna's ouders (die welgesteld zijn), en Donna's moeder heeft er alles aan gedaan om Ray weg te krijgen, onder andere door geld aan te bieden.

Maar Ray en Donna bleven bij elkaar en waren dol verliefd. Ray was zeer muzikaal en speelde veel op zijn gitaar. Dit had tot resultaat dat hij op begon te treden in de Peach Pit waar Valerie Malone de eigenaar van was. Achter Donna's rug ging Ray vreemd met Valerie mede omdat Donna nog niet klaar was voor seks.

In de relatie van Ray en Donna begon lichamelijk geweld een rol te spelen. Dit ging van kwaad tot erger en op een gegeven moment kwam Donna erachter dat Valerie met Ray naar bed gegaan was. Daarop maakte ze het uit.
Dit accepteerde Ray niet en hij bleef haar achtervolgen (ook af en toe hardhandig).
Toen Donna iets kreeg met Joe Bradley flipte Ray helemaal. Dit had tot resultaat dat Ray en Joe ruzie kregen. Daarbij raakte Ray gewond.
Hierop klaagde Ray Joe aan voor de rechtbank, dit had Joe zijn carrière kunnen kosten als Football-speler. Maar op het eind gaf Ray toch toe dat Joe er niets aan had kunnen doen.

Hierna verliet Ray de serie met de belofte aan Donna dat hij in therapie zou gaan.

Ray kwam later nog twee keer terug in de serie met een gastrol en toen ging het heel goed met Ray, hij was verloofd en gebruikte geen geweld meer.

Personage uit Beverly Hills, 90210